Houghton může být:

 Houghton County – okres na severozápadě státu Michigan v USA

příjmení
 Bryan Houghton (1911–1992) – anglický katolický kněz a spisovatel
 Jan Houghton (1485–1535) – anglický římskokatolický duchovní
 Jordan Houghton (* 1995) – anglický fotbalový záložník